Bravo é um automóvel fabricado pela Fiat e é enquadrado na categoria de hatchback médio.

Primeira geração (1995 - 2001)

O primeiro Bravo, comercializado de 1995 a 2001, era semelhante ao Brava, mas com três portas. Tinha a traseira diferente do Brava e as luzes da traseira diferentes em formato arredondado, item que posteriormente, em sua segunda geração foi adotado. Tinha um caráter mais esportivo que o Brava e Marea, parentes de plataforma Ele estava somente disponível na Europa mas no Salão do Automóvel de 1998 chegou a ser apresentado, que seria importado da Itália, mas, devido a questões câmbiais a época, foi cancelado, em seu lugar, o Brava HGT foi criado.Algumas unidades do Bravo foram sorteadas em shoppings centers, mas devido ao cancelamento do lançamento, foram entregues um Marea para os premiados.

Teve naquele mercado, ínumeras motorizações, que inicialmente eram as 1.4 12v de 80 cv; 1.6 16v de 103 cv; 1.8 16v de 113 cv; 2.0 20v de 154 cv e o 1.9 TD 65 cv em versões SX; GT e HGT.

Segunda geração (2007-2016)

O novo Bravo sucedeu o Stilo - que havia anteriormente sucedido o Brava. O modelo já tem o novo logotipo da Fiat, com fundo vermelho em vez de azul em nosso mercado.

No Brasil tem duas motorizações, a famosa 1.4 T-Jet (gasolina) e a 1.8 16V E.TorQ Flex com opção de câmbio Dualogic. 

Na Europa, as motorizações 1.9 sobrealimentado e versão 1.4 MultiJet.

Com a crise mundial finançeira, a vinda do modelo para o Brasil foi adiada, sendo lançado em fins de 2010 como modelo 2011. Quando lançado no Brasil, o carro ganhou o prêmio de Melhor Hatch do Brasil e de melhor hatch médio, em dezembro de 2010.

Porém, o carro teve problemas com sua imagem após vários casos de panes elétricas, que atingiram até sistemas importantes, como os airbags logo no lançamento. 

A falta de desempenho das versões com o motor 1.8; o câmbio Dualogic e os inúmeros pacotes de opcionais, colocavam ele em posição nada favorável quando comparado com a sétima geração do Volkswagen Golf e teve um desempenho em vendas bastante ruim.

Em 2013, foi apresentado na China o seu substituto para aquele mercado, o Fiat Ottimo. Na europa, foi sucedido pelo Fiat Tipo.

Curiosamente, as vendas foram tão baixas no Brasil, que não houve um ano modelo 2015, pulando diretamente para o modelo 2016 com um discreto facelift, com cromados no parachoque dianteiro e leve acabamento preto nas lanternas. Introduziu a UConnect de 5 polegadas, mapas da Tomtom e touchscreen mas nada mais de novidades que pudessem subir suas vendas.

O modelo deixou de ser fabricado no Brasil em junho de 2016, devido a baixa demanda (2.795 unidades vendidas em 2015) mas ainda era possível encontrar unidades até meados de 2017.

Ligações externas
 Fiat Press: Linha do Tempo
 Best Cars Web Site. Carros do Passado: Fiat Bravo, Brava e Marea
 Motor1.com: Novo Bravo: veja como pode ficar o Fiat Aegea hatch

Ver também 
 Fiat Brava
 Fiat Marea
 FIAT

Bravo
Veículos com tração dianteira
Automóveis de 1995